Хрон (бог времена), примордијални бог из грчке митологије
Хрон (Титан), титан из грчке митологије
Хрон (река), река у Словачкој

Види још 
 Крон (вишезначна одредница)
 Хронос (вишезначна одредница)
 Кронос (вишезначна одредница)